Opossum est un nom vernaculaire donné en français à certains petits marsupiaux. Les opossums, ou sarigues, sont à l'origine des petits carnivores présents sur le continent américain et classés dans l'ordre des Didelphimorphia, principalement dans la famille des Didelphidés, et dont le plus connu est l'opossum de Virginie. Par extension, les francophones nomment parfois improprement opossum, ou à l'anglaise  «  », d'autres petits marsupiaux herbivores présents en Océanie et classés dans l'ordre des , principalement des Phalangeriformes, à la suite d'erreurs d'identification ou de traductions erronées.

Nomenclature

Étymologie 
Le nom « opossum », attesté en 1610 sous la forme apossoun, est issu de l'aposon d'un dialecte algonquin de Virginie, sans doute via l'anglais.

Le terme « sarigue », utilisé pour la première fois sous la forme sarigoy par Jean de Léry en 1578, vient quant à lui du tupi sarigué, soit directement, soit transmis par le portugais sariguea ou sarigueia, et qui a donné en espagnol zarigüeya. Toutes ces formes désignent bien des marsupiaux américains et spécialement sudaméricains, mais il n'est pas certain qu'ils s'appliquent exactement aux mêmes espèces selon la langue.

Terminologie

En français 
Désignés historiquement par les francophones du nom de sarigues, en principe seuls les marsupiaux carnivores d'Amérique de la famille des Didelphidés sont appelés des opossums, à moins d'être baptisés localement de noms vernaculaires comme pian ou manicou.Cependant le terme « opossum » ou l'expression « opossum d'Australie » sont aussi utilisés pour désigner, par analogie, certains marsupiaux d'Océanie.

En français l'usage du mot « possum » est inconnu des dictionnaires classiques. C'est un anglicisme, une erreur de traduction du nom d'animaux appelés  par les anglophones mais qui portent des noms différents en français : phalanger, couscous, cousou ou encore wyulda. Par exemple le  des anglophones (Trichosurus vulpecula) est appelé généralement Phalanger-renard en français.

Le terme « possum » est cependant parfois adopté par certaines traductions de référence. Par exemple : Possum (Petaurus breviceps), Possum rayé (Dactylopsila trivirgata) ou encore Possum rayé des Iles Fergusson (Dactylopsila tatei), etc.

En anglais 
Vers 1770, les premiers colons arrivant en Australie emploient le mot désignant déjà les marsupiaux d'Amérique, , pour baptiser les animaux d'aspect semblable qu'ils découvrent sur ce nouveau continent. Opossum est simplifié ensuite en «  » dans le langage courant de ces nouveaux australiens. Les zoologistes vont découvrir trop tard que les opossums américains sont carnivores alors que leurs cousins australiens sont herbivores, donc très différents. En 1980, l' décide d'utiliser officiellement en Australie l'abréviation locale pour faire la distinction entre «  », nom des espèces carnivores américaines, et «  », nom des espèces herbivores australiennes. En 1981 la Nouvelle-Zélande adopte la même convention.

Toutefois, dans le langage courant, hormis les zoologistes, les anglophones utilisent le mot  pour désigner familièrement l'opossum de Virginie ainsi que d'autres espèces de marsupiaux du continent américain appartenant pourtant à l'ordre des Didelphidae ou des Paucituberculata. Ils désignent également indistinctement par cette abréviation locale les marsupiaux du sous-ordre des Phalangeriformes d'Océanie.

Noms vernaculaires et noms scientifiques correspondants 
Liste alphabétique des noms vernaculaires attestés en français. 

Note : certaines espèces ont plusieurs noms. En gras, les espèces les plus connues des francophones.
Les quelques noms d'opossums donnés à des espèces océaniennes par des ouvrages de référence sont marqués d'une *.
Les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un synonyme valide.

Caractéristiques

Espèces carnivores d'Amérique 
Ces opossums « vrais » sont originaires du continent américain. Ils ne peuvent pas se pendre aux branches par leur queue et sont carnivores. Ce sont des animaux au museau pointu qui font le mort et dégagent une odeur repoussante s'ils sont mis en danger.

De nombreuses espèces d’opossums d'Amérique du Sud n’ont pas de poche marsupiale et les larves accrochées sous le ventre de la femelle sont parfaitement visibles.

L'Opossum gris (Monodelphis domestica), élevé en captivité, sert d'organisme modèle et éventuellement d'animal de compagnie.

Espèces herbivores d'Océanie 
Ces possums selon les zoologues anglophones, c'est-à-dire les couscous, cousous, opossums ou phalangers en français, sont originaires d'Australie, de Nouvelle-Guinée et du Sulawesi. Ce sont de petits marsupiaux arboricoles à fourrure grise ou brune dont la taille varie de 10 à 40 cm suivant les espèces. Ils peuvent se suspendre aux branches, la tête en bas, à l'aide de leur queue fortement préhensile. Leur odeur fétide est due à des glandes à musc situées derrière les oreilles. Ce sont des animaux nocturnes omnivores, cachés dans une cavité d'arbre dans la journée et sortant la nuit pour chercher leur nourriture. Ils jouent le même rôle dans l'écosystème océanien que les écureuils dans l'hémisphère Nord, auxquels ils ressemblent beaucoup. Certaines espèces comme le phalanger renard (Trichosurus vulpecula) sont considérées comme invasives en Nouvelle-Zélande.

Fourrure 
Un opossum peut aussi signifier une fourrure en pelage d'opossum.

Alors que les espèces arboricoles, les «  », sont protégés en Australie, l'opossum kiwi ou phalanger renard, introduit par l'homme, est devenu une espèce invasive en Nouvelle-Zélande. Sans prédateurs naturels sur cette ile, ces animaux causent des dégâts importants à la faune et à la flore locale, et transmettent des maladies comme la tuberculose bovine. La population néo-zélandaise, soutenue par les autorités aussi bien que par les associations écologistes, fait tout pour les exterminer et, dans ce contexte, la commercialisation de sa fourrure est encouragée avec des slogans tels que « Achetez du possum et sauvez une forêt ! »

Possums et opossums dans la culture 

Le mot possum est souvent repris dans la culture nord-américaine ou australienne.

Par exemple le chanteur de musique country George Jones est appelé aussi ,  est un titre de jeu vidéo et  est un label indépendant d'Oxford dans le Mississippi.

En raison du mauvais caractère que l'on prête volontiers aux opossums, l'artiste nord-américain Lou Reed a écrit et interprété une chanson intitulée Like a Possum dans son album Ecstasy en 2000.

En Europe, le réseau Possum était un réseau clandestin franco-belge de résistance au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale.

Louis Aragon cite l'opossum dans deux de ses poèmes : « Les Fourreurs », du Roman inachevé (1957), mis en chanson par Léo Ferré :

et plus curieusement dans « Programme », dans le recueil Feu de joie (1920) :

Le terme « possum » apparaît également dans le titre de l'œuvre du poète T. S. Eliot Old Possum's Book of Practical Cats.

L'opossum Pogo est le personnage principal d'un comic strip américain à succès.

Dans Fantastic Mr. Fox, l'opposum Kylie Sven est un complice du personnage principal.

Eddie et Crash sont deux frères opossums dans la saga L'Âge de glace, qui apparaissent à partir du deuxième opus L'Âge de glace 2.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste alphabétique des noms vernaculaires des marsupiaux
 
 
 

Nom de marsupial ambigu
Marsupial (nom vernaculaire)
Didelphidae